Пара Даниэль Нестор / Марк Ноулз — победитель турнира.

Прошлогодние чемпионы — Максим Мирный и Йонас Бьоркман — защищали свой титул, но уступили в четвертьфинале.

Общая информация 
Марк Ноулз и Даниэль Нестор прерывают серию из 9 турниров Большого шлема без титулов.

Посев 
{|
|
  Боб Брайан /  Майк Брайан (Четвертьфинал)
  Йонас Бьоркман /  Максим Мирный (Четвертьфинал)
  Мартин Дамм /  Леандер Паес (Второй раунд)
  Фабрис Санторо /  Ненад Зимонич (Полуфинал)
  Пол Хенли /  Кевин Ульетт (Второй раунд)
  Марк Ноулз / ''' Даниэль Нестор (Титул)
  Йонатан Эрлих /  Энди Рам (Третий раунд)
  Симон Аспелин /  Юлиан Ноул ''(Третий раунд)
|
<ol start=9>
 Лукаш Длоуги /  Павел Визнер ''(Финал)
 Микаэль Льодра /  Арно Клеман ''(Третий раунд)
 Андрей Павел /  Александр Васке ''(Третий раунд)
 Мариуш Фирстенберг /  Марцин Матковский ''(Первый раунд)
 Ив Аллегро /  Джим Томас ''(Второй раунд)
 Эшли Фишер /  Трипп Филлипс ''(Первый раунд)
 Тодд Перри /  Уэсли Муди ''(Первый раунд)
 Мартин Гарсия /  Себастьян Прието ''(Второй раунд)
|}

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Взрослые